ICMP steht für:
 Internet Control Message Protocol, ein Internetprotokoll zum Austausch von Informations- und Fehlermeldungen,
 Internationale Kommission für vermisste Personen (engl. International Commission on Missing Persons), eine internationale Organisation zur Suche vermisster Personen.
 International Congress on Mathematical Physics, siehe International Association of Mathematical Physics

Abkürzung